Кубок КОНМЕБОЛ 1994 — 3-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 1 ноября по 21 декабря 1994 года. Трофей впервые завоевал бразильский клуб «Сан-Паулу».

Первый раунд 

Матчи были сыграны с 1 по 11 ноября.

|}

Четвертьфиналы 

Матчи были сыграны с 15 по 24 ноября.

|}

Полуфиналы 

Матчи были сыграны с 29 ноября по 9 декабря.

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок КОНМЕБОЛ 1994 на сайте RSSSF

1994
1994 год в футболе